Шилла () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-ди-Калабрия.

По данным на сентябрь 2017 года население составляет 4895 человек, плотность населения — 120 чел./км². Занимает площадь 43,68 км². Почтовый индекс — 89058. Телефонный код — 0965.

Покровителем населённого пункта считается святой Рох. Праздник ежегодно празднуется 16 августа.

История 
Первые упоминания о поселении относятся к V веку до н. э, когда на этом месте появился приморский укреплённый город  (Сциллей, Скиллайон, , ), основанный Анаксилаем, тираном древнего важного города Регий на мысе того же имени в Бруттии для защиты Регия от морских разбойников.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта